Tongjiang (同江) est une ville de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Tongjiang (通江) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.